Bonobo (музикант)